

Matematica 

 Derivazione – calcolo di una derivata nel calcolo differenziale.
 Derivazione – operazione della teoria degli anelli.

Altro 
 Derivazione – nella teoria dei linguaggi formali, strumento mediante il quale si generano stringhe secondo le regole della grammatica.
 Derivazione – in linguistica, processo di modificazione delle parole.
 Derivazione – in musica, nella tecnica dei dodici toni, metodo che si contrappone alla partizione.

Altri progetti